La Coppa del Re 2004  è la 68ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Siviglia